Union des forces du changement peut être :
 Union des forces du changement, parti politique du Congo-Kinshasa ;
 Union des forces du changement, coalition de partis politiques d’opposition au Gabon ;
Union des forces du changement, parti politique de Guinée ;
 Union des forces de changement, parti politique du Togo.